L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 7 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Juan Carlos Ferrero remporte l'épreuve de simple, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov celle de double.

Lauréats 
Juan Carlos Ferrero remporte le  en simple en battant en finale Gustavo Kuerten. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Sandon Stolle. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2001) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Sport en Italie en 2001
Rome
Tennis en mai 2001